Ужасът може да означава:

 Ужас, физическо и ментално състояние.
 Ужаси, основен жанр.
 Филм на ужасите, филмов жанр.